La Türkiye 2. Basketbol Ligi 2014-2015 è stata la 46ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile.

Classifica finale

Play-off

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
Türkiye 2. Basketbol Ligi 2014-2015